Sinsen (Oslo), een buurt in Oslo
Sinsen (metrostation), een station van de metro van Oslo